Тремесино има више значења:

 Тремесино, Пасо Реал (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тремесино, Ла Мексикана (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику